El idioma chaoui (en chaoui: Tacawit) es una lengua afroasiática bereber septentrional, perteneciente a las lenguas zenati habladas en Argelia, Marruecos, Túnez y Libia.
El pueblo chaoui (en lenguas bereberes: Icawiyen, Shawiya, Tacawit) son un grupo étnico amazigh procedente de África del Norte.

Habla primaria del idioma 
 montañas Aurés en el este argelino, 
 áreas circundantes, incluyendo a Batna, Khenchela, Sétif, Oum El Bouaghi, Souk Ahras, Tébessa y la parte norteña de Biskra.

Lengua 
Los hablantes chaouis, llaman a su idioma Tacawit (Thashawith) ( o ), que también se conoce como numidios bereber. Las estimaciones del número de hablantes varían de 1,4 a 3 millones de hablantes.

La ortografía del francés sobre el Chaouïase ve comúnmente, debido a la influencia de las convenciones francesas en Argelia. Otros deletreos son "Chaoui", "Shawia", "Tachawit", "Thachawith", "Tachaouith" y "Thchèwith". En Shawiya, el líder  - se pronuncia  en tal ambiente fonético - es frecuentemente reducido a , por lo que el nombre nativo a menudo se escucha como Hašawiθ.

El idioma chaouis, hasta hace poco, era un lenguaje no escrito y rara vez se enseñaba en la escuela. Como los Shawiya eran predominantemente rurales y aislados, a menudo alternaban desde el árabe argelino, al francés e incluso al inglés, para debatir sobre tecnologías no tradicionales y sociológicas preocupaciones

Recientemente, el idioma chaouis, junto con el idioma cabilio, ha comenzado a alcanzar cierta prominencia cultural y mediática gracias a los movimientos culturales y políticos bereberes en Argelia, y a la introducción de la educación del idioma bereber en algunas escuelas públicas.

Diccionarios, léxicos, estudio del chaouis 
Para el siglo XIX, numerosos libros diccionarios del idioma se hicieron públicos como los estudios del idioma francés Émile Masqueray, y el texto de Gustave Mercier, Le chaouia de l'Aurès en 1896.

Ya, para el siglo XX, exactamente en 1906, se publica el diccionario de chaouia, árabe, francés, cabilia de P.G. Huyche. En 1961, se editan el léxico de André Basset, Le parler des Ait Frah, y La grammaire chaoui de M. Torchon.

Luego, post independencia de la Argelia, Mohamed Salah Ounissi publica varios libros incluyendo un diccionario de chaoui, árabe, francés en 2003; y, Fakihani Tibermacine sigue con su libro "Talking Chaoui" en 2009, luego un ensayo de conjugación por Ferhaoui Laid. Y, en 2013, Khadija Saad publicaría un diccionario chaoui-árabe, Bengasmia Laâmri escribió su libro sobre la fonética chaoui.

Y el Departamento Tamazight de la Universidad Batna Hadj Lakhder se abrió, para completar los estudios de idioma Chaoui. El estudio del lenguaje fue realizado por Malek Boudjellal en el Centro de Investigación Berber y en el INALGO. El investigador Abdenacer Guedjiba también ha realizado estudios en lingüística sobre el idioma.

El Hadi Meziani publicó en Premier Tirawal, una guía de aprendizaje del chaouis Luego, publica el segundo texto, cuyo título es Cómo aprender el idioma tamazight, un diccionario de bolsillo para el idioma chaoui.

Aquí hay una tabla comparativa entre glifos y transliteraciones en caracteres arábigos, y árabes.

Bibliografía 
Abouba, K., Morphologie nominale du Chaoui, Montréal, Universidad de Montréal, (1993), [tesis].
Aïchi, H., «La tradition de la poésie populaire chantée des Chaouias d’Algérie», Horizons maghrébiens, 20-21, Toulouse, (1993), p. 176-178.
Amaghestan, Y., Th'chèwith: Racines de la mémoire: Mémoire des racines, autoedición, (2004).
Basset, A., Atlas linguistique des parlers berbères, Argel, Institut d'Études Orientales, (1936 et 1939), [+ cartas].
Basset, A., «Berbère isnin (tous les deux)», Comptes Rendus du Groupe Linguistique d’Études Chamito-Sémitique, 4, Paris, (1946), p. 19-20.
Basset, A., De nouveau à propos du nom de l’île de fer (Canaries) ; sur la toponymie berbère et spécialement sur la toponymie chaouia des Ait Frah (Département de Constantine), Paris, Lyon, (1948).
Basset, A. «La mise à part. Faits berbères», Comptes Rendus du Groupe Linguistique d’Études Chamito-Sémitique, 4, Paris, (1946), p. 65-66.
Basset, A. «Présentation de cartes linguistiques berbères», Comptes Rendus du Groupe Linguistique d’Études Chamito-Sémitiques, 1-2, Paris, (1934/1937), p. 42 et p. 81-82.
Basset, A. «Sur la proposition indépendante et la proposition relative en berbère», Comptes Rendus du Groupe Linguistique d’Études Chamito-Sémitique, 4, Paris, (1945/1948), p. 30-32, [ejemplos atrapados en la charla de Aït Frah].
Basset, A. «Sur la toponymie berbère et spécialement sur la toponymie chaouïa Aït Frah», Onomastica, 2, PubLg: francés, (1948), p. 123-126.
Basset, A. Textes berbères de l'Aurès (parler des Aït Frah), Paris, Publ. de l'Institut d'Etudes Orientales, (1961).
Basset, A. « Un faux arabisme en berbère », Comptes Rendus du Groupe Linguistique d’Études Chamito-Sémitique, 4, Paris, (1948/1951), p. 63-64 [nombre de la « laine » ; ḍḍuft < taḍuft, en la lengua berebere de Aït Frah].
Basset, R. Loqmân berbère..., París, Leroux, (1890), [15 textos de Aurès].
Basset, R. «Notice sur le chaouïa de la province de Constantine (Sedrata)», Journal Asiatique, Paris, (1896), 36 p.
Basset, R. «Notice sur les dialectes berbères des Harakta et du Djerid tunisien», Actes du Congrès International des Orientalistes, 9, París, (1896), 18 p.
Basset, R. «Nouvelles enquêtes en Mauritanie, dans le Contantinois et dans les ksours oranais et marocains», Journal Asiatique, 9:8, París, (1896), p. 361-394.
Boughuida, B.K. Bibliographie sur l’Aurès de 1830 à 1880, Constantine, Universidad de Constantine, 103 p. [2 cartas, p. 760, réf. Bibl.: Mémoire de Licence Institut de Bibliothéconomie Universidad de Constantine].
Boulhaïs, N. «Recherches sur l'Aurès, bibliographie ordonnée», Études et Documents Berbères, 15-16, Paris, (1998), p. 284-312.
Camps-Faber, H. Bijoux berbères d’Algérie. Grande-Kabylie et Aurès, Aix-en Provence, Edisud, (1990), 146 p., il. [léxico chaoui-francés].
Cantineau, J. «Les parlers arabes du Département de Constantine », Actes du Congrès de la Fédération des Sociétés Savantes de l’Afrique du Nord, 4, Argel, (1939), t. 2, p. 849-863, [contactos árabe/berebere y sustrato berebere].
Chaker, S. «Chaoui/Chaouia (linguistique/littérature)», Encyclopédie berbère, xii, Aix-en-Provence, Edisud, (1993), p. 1875-1877.
Chaker, S. «Aurès (linguistique)», Encyclopédie berbère, viii, Aix-en-Provence, Edisud, (1989–90), p. 1162-1169 y (1993), p. 1875-1877.
Colonna, F. «Discours sur le nom : identité, altérité », Peuples Méditerranéens, 18, Paris (1982), p. 20-42.
Dejeux, J. «La Kahina: de l’histoire à la fiction littéraire. Mythe et épopée», Studi Magrebini, 15, Nápoles, (1983), p. 1-42.
Dejeux, J. «Le bandit d’honneur en Algérie, de la réalité et l’oralité à la fiction», Etudes et Documents Berbères, 4, Paris, (1988), p. 39-60, [dos poemas sobre Ben Zelmat, p. 56-7].
Dejeux, J. Les femmes d’Algérie; légendes, tradition, histoire, littérature, Paris, La Boîte à Documents, (1987), 347 p.
Dieleman, F. Esquisse de la langue berbère chaouia (Algérie). Variations lexicales et phonétiques et investigation sociolinguistique, Aix-en-Provence, l’Université, (1994), 285 p. [carta.  Mém. de maîtrise, Sci. du language].
Djarallah, A. «Un conte chaouï: Hend utteγyult», Awal, Cahiers d’Études Berbères, 1, París, Francia, (1985), p. 163-175.
Djarallah, A. «Baγyay, un conte chaouï», Awal, Cahiers d’Études Berbères, 3, París, Francia, (1987), p. 198-201.
Djarallah, A. «Un conte dans le parler des Aït Abdi (Aurès méridional)», Études et Documents Berbères, 4, París, Francia, (1988), p. 139-142.
Djeghloul, A. Éléments d’histoire culturelle algérienne, Argel, ENAL, (1984), 244 p.
Faublée, J. «A propos de Thérèse Rivière (1901-1970) et de ses missions dans l’Aurès», Études et Documents Berbères, 4, París, Francia, (1988), p. 94-102.
Fery, R. «Aurès (Le Haf)», Encyclopédie Berbère, 43, Aix-en-Provence, Edisud (1988), 1p.
Galand, L. «Libyque et berbère», Annuaire EPHE, ive section, París, Francia, (1977–78), p. 199-212.
Gaudry, M. La femme chaouïa de l’Aurès, Étude de sociologie berbère, París, Francia, P. Geuthner, (1929), [texto poético, p. 274-279].
Hamouda, N. «Les femmes rurales de l’Aurès et la production poétique», Peuples Méditerranéens, 22-23, París, Francia, (1983), p. 267-269, [texto poético].
Hamouda, N. «Rural women in the Aurès: A poetry in context», Journal of the Oral History Society, 13:1-2, Essex, (1985), [traducción y resumen de : «Les femmes rurales de l’Aurès et la production poétiqe », Peuples Méditerranéens, 22-23, París, Francia, (1983), p. 267-279.].
Huyghe, R.P. Dictionnaire français-chaouïa (Qamūs rūmi-caui), Argel, Jourdan, 1906, 750 p. [litografía].
Huyghe, R.P. Dictionnaire chaouïa-arabe-kabyle- français, Argel, Jourdan, (1907), 571 p.
Joly, A. « Le chaouiya des Ouled Sellem », Revue Africaine, Argel, (1912), 88 p. (= 1911-4, p. 441-449 y 1912-2, p. 219-266), [seguido por un vocabulario y una breve descripción morfosintáctica].
Kerhuel, Y.G. éd. «Chants et poèmes des Berbères de l’Aurès», Simoun, Oran, 25, (1957), p. 11-26.
Khelfa, A. Moumna, Batna, Editions Echihab, (2002).
Lafkioui, M. & Merolla, D. Contes berbères chaouis de l'Aurès d'après Gustave Mercier, Colonia, Köppe, (2002), 163 p.
Mercier, G. Mœurs et traditions de l'aurès. Cinq textes berbères en dialecte chaouia, París, Francia, (1900).
Maougal, M. «L’arabisation des Chaouïa», Nedjma, 1, París, Francia, (1981), p. 20-42.
Maougal, M. «Une étude sociolinguistique en pays chaouïa», Nedjma, 6, París, Francia, (1984), p. 35-50.
Masqueray, E. Comparaison d’un vocabulaire des Zenaga avec les vocabulaires correspondants des dialectes Chawia et des Beni Mzab, Paris, Imprimerie Nationale, (Archives des missions scientifiques et littéraires 3/5), (1879), p. 473-533.
Masqueray, E. Formation des cités chez les populations sédentaires de l’Algérie. Kabyles du Djurdjura, Chaouia de l’Aourâs, Beni Mezâb, (reedición) Aix-en-Provence, Edisud, (1886–1983), 374 p. [Archives maghrébines, Centre des Recher. Et d’Études sur les Sociétés Méditerranéennes/Fac-sim. De la ed. de París, Francia, Leroux, (1886)].
Masqueray, E. «Le Djebel-Chechar», Revue Africaine, 22, Argel, (1878), p. 26-48, 129-145, 202-214, 259-281, 29, (1885), p. 72-110, [datos lingüísticos].
Masqueray, E. «Traditions de l’Aourâs oriental», Bulletin de Correspondance Africaine, 3/185,  París, Francia, Leroux, (1885), p. 72-110.
Masqueray, E. «Voyage dans l’Aourâs», Bulletin de la Société de Géographie, París, Francia, 6:VI, (1876), [texto en lengua chaouis, p. 55-56].
Mercier, G. «Cinq textes berbères en dialecte chaouïa», Journal Asiatique, París, Francia, (1900).
Mercier, G. «Étude sur la toponymie berbère de la région de l’Aurès», Actes du XIe Congrès International des Orientalistes, París, Francia, (1897), p. 173-207, [sect. Egipto y lenguas africanas].
Mercier, G. Le chaouïa de l'Aurès (dialecte de l'Ahmar-Khaddo). Étude grammaticale, París, Francia, Leroux et Publications de la Faculté des Lettres d'Alger, (1896), 3-80 p. et  326 p. (PFLA= Bulletin de correspondance africaine 17), [texto en lengua chaouis].
Mercier, G. «Les noms des plantes en dialecte chaouïa de l’Aurès», xvie Congrès International des Orientalistes, 2/4,  Argel, (1905), p. 79-92.
Merolla, D. «Il ‘Tempo di Roma’in alcuni racconti orali dei gruppi berberofoni chaouia dell Aures (Argelia)», Studi e materiali di Storia delle religioni, 54 :12-1, Roma, (1988), p. 133-150.
Meziani, M, Axel. Étude de sociologie-politique des minorités berbères en Algérie, Ginebra, Universidad de Ginebra, (1994).
Meziani, M, Axel. Pronoms Clitiques du chawi, Ginebra, Universidad de Ginebra, (1997).
Meziani, M, Axel. La morphologie casuelle du chawi, Reykjavik, Universidad de Islandia, (1997).
Morizot, J. L’Aurès ou le mythe de la montagne rebelle, París, Francia, l’Harmattan, (1991), 273 p.
Morizot, P. Le groupement berbérophone chaouia du Sud Constantinois. Son caractère, son évolution, Paris, Centre de Hautes Études Administratives de l’Afrique et d’Asie Modernes, (1946).
Note concernant les Aoulad-Daoud du Mont-Aurès (Aourâs), Argel, A. Jourdan, (1879).
Ounissi, Mohamed Salah, Amawal, s Tcawit, Tafransist, Taârabt. Dictionnaire, Chaoui, Français, Arabe, Argel, Enag Éditions, (2003), 161 p.
Ounissi, Mohamed Salah, Contes de berbérie et du monde. Tinfusin si tmazgha d umadal, Argel, Enag Éditions, (2003), 111 p.
Ounissi, Mohamed Salah, Inzan d timseâreq. Proverbes et devinettes chaouis, Argel, Enag Éditions, (2002), 193 p.
Papier, A. «De l’étymologie des mots employés par les Grecs, les Romains, les Arabes pour désigner le Djebel Aurès», Revue de l’Afrique Française, (1887).
Penchoen, Th.G. Etude syntaxique d'un parler berbère (Ait Frah de l'Aurès), Napoli, Istituto Universitario Orientale (= Studi magrebini V), (1973), 217p. [Th. 3e cycle, Linguistique, París, Francia, 1966, soutenue sous le titre : « Etude syntaxique d'un parler berbère (chaouia) des Ait Frah ('Aurès), de acuerdo con los textos de A. Basset »].
Plault, M. «Études berbères, La langue berbère dans la commune mixte de Barika» et «Le berbère dans la commune mixte du Guergour », Revue Africaine, Argel, (1946), p. 406-409 y 194-209, [vocabulario, ganado bovino].
Riviere, Th. «Coutumes agricoles de l’Aurès», Études et Documents Berbères, 3, París, Francia, (1987), p. 124-152, [Informaciones sobre los documentos recopilados por Th. R. Cinco textos de canciones, p. 148-152].
Saidani, H., Visite aux Aurès. Guide touristique et culturel de Batna et des Aurès, Argel, Éditions Anep, (2003), p. 26-54.
Servier, J. Chants de femmes de l’Aurès, tesis complementaria para el doctorado en Letras, París, Francia, (1995), [inédito].
Shaler, W., Esquisse de l’état d’Alger, Paris, Nouvelles Annales des Voyages, (1830), X, 407 p., plan. [Vocabulaire p. 319-328 (d’après J.F. Schultze et J. Benzamon). Renseignements sur les Berbères d’Algérie et leurs langues, par un consul à porArgel avant la conquête française. Trad. de: Sketches of Algiers,  Algiers, American Consul general at Algiers, (1926), 310 p.].
Shaw, T. Voyages dans plusieurs provinces de la Barbarie et du Levant, La Haye, (1743), 2 v., [Vocabulaire chaoui et des phrases t. 2, p. 134-136. Traducción de : Travels or observations relating to several parts of Baraby and the Levant, Oxford, Publ. ? (1738), 441 & 60 p. En apéndice, vocabulario chaoui p. 52].
Sierakowsky, A. Das Schaui, ein Beitrag zur berberischen Sprach- und Volkskunde, Dresde, Kraszewski, (1871), 138 p.
Stricker, B.H. Compte rendu de: A. Basset, Textes berbères de l’Aurès, 1961, Kroniek van Afrika, Leyde, (1967), p. 122-125.
Stuhlmann, F., «Die Kulturgeschichtlicher Ausflug in den Aures», Atlas von Süd-Algerien, xii, Hamburgo, Friederichsen, (1912), 205 p. [Glosario de términos técnicos bereberes (geografía, fauna, flora, tejido, vestimenta ...]
Stumme, H. Arabische und berberische Dialekte, Berlín, PubLg: Alemania, (1928), p. 14-19.
Tafsut (série normale, Tizi-Ouzou), 4, (1982), p. 24-28: Dihya, neγ tigγri n Wawras (Dihya, ou l’appel des Aurès), [texto bereber en un cantante aurésienne].
Vycichl, W., «Un problème de cartographie historique: Claude Ptolémée et la cartographie de la Tunisie actuelle», Polyphème, 1, PubLg: Français, (1969), p. 31-33, [denominaciones de puntos cardinales].
Zouaoui, Y., La variation linguistique dans six parlers berbères d'Algérie : (étude fonctionnelle et comparative des unités syntaxiques du kabyle de la soummam et des Babors, du chaoui, du mozabite et du touareg de l'Ahaggar), París, Francia, Universidad de París, (1996), [tesis].

Referencias

Enlaces externos 

 https://web.archive.org/web/20111123133824/http://tacawit.blog4ever.com/blog/index-422712.html tacawit course online

Lenguas bereberes
Chaouis
Lenguas de Argelia